Дальний Нарезной — хутор в Касторенском районе Курской области России. Входит в состав Семёновского сельсовета.

География 
Хутор находится в восточной части Курской области, в лесостепной зоне, в пределах юго-западной части Среднерусской возвышенности, к северу от реки Ведуги, на расстоянии примерно 15 километров (по прямой) к северо-востоку от посёлка городского типа Касторное, административного центра района. Абсолютная высота — 166 метров над уровнем моря.
Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Касторенского района